Основные статьи —  и .
Ниже представлен список горных вершин американского штата Аляска высотой более 3000 метров — таковых насчитывается 62.В том числе:
 Выше 6000 м — 1 вершина
 5000—6000 м — 3 вершины
 4000—5000 м — 19 вершин
 3000—4000 м — 39 вершин
Некоторые из этих гор являются международными, так как находятся на границе США и Канады.
10 самых высоких гор Аляски одновременно являются самыми высокими горами всех США. Из 20  9 находятся на Аляске.

 Список Сортировка по умолчанию — по высоте вершины. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;"
|-
!Название ||  ||  || Фото || Комментарии, ссылки
|-
| Денали || Аляскинский хребет || 6190 ||  || Самая высокая гора Северной Америки. Занимает 3-ю строчку в списке «Самых высоких гор по относительной высоте в мире» и 3-ю же в списке «Самых  гор в мире». До августа 2015 года вершина называлась Мак-Кинли.  
|-
| Гора Святого Ильи || Горы Святого Ильи || 5489 ||  || Вторая по высоте гора как США, так и Канады.  
|-
| Форакер || Аляскинский хребет || 5304 ||  ||  
|-
| Бона || Горы Святого Ильи || 5029—5045 ||  || Самый высокий вулкан США и 4-й по высоте вулкан Северной Америки.  
|-
| Блэкберн || Горы Врангеля || 4996 ||  ||  
|-
| Сэнфорд || Горы Врангеля || 4949 ||  ||  
|-
| Фэруэтер || Горы Святого Ильи || 4671 ||  || Самая высокая гора Британской Колумбии.  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 4557 || ||  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 4520 || ||  
|-
| Хантер || Аляскинский хребет || 4442 ||  ||  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 4420 || ||  
|-
| Юниверсити || Горы Святого Ильи || 4410 || ||  
|-
| Врангель || Горы Врангеля || 4317 ||  ||  
|-
| Огаста || Горы Святого Ильи || 4289 ||  ||  
|-
|  || Горы Врангеля || 4225 ||  ||  
|-
|  || Горы Врангеля || 4220 ||  ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 4216 ||  ||  
|-
| Кук || Горы Святого Ильи || 4194 ||  ||  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 4095 || ||  
|-
|  || Горы Врангеля || 4091 ||  ||  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 4058 || ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 4029 || ||  
|-
| Маркус-Бейкер || Чугачские горы || 4016 ||  ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 3968 || ||  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 3928 || ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 3901 || ||  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 3879 ||  ||  
|-
| Гуннар-Наслунд || Горы Святого Ильи || 3858 || || 
|-
| Тлингит || Горы Святого Ильи || 3842 || || 
|-
|  || Аляскинский хребет || 3825 || ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 3818 || ||  
|-
| Уотсон || Горы Святого Ильи || 3809 || ||  
|-
| Моби-Дик || Аляскинский хребет || 3767 || ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 3761 || ||  
|-
|  || Чугачские горы || 3760—3816 || ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 3731 ||  ||  
|-
| Хаксли || Горы Святого Ильи || 3723 || ||  
|-
| Джордан || Горы Святого Ильи || 3716 || ||  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 3709 || ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 3695 || ||  
|-
| Драм || Горы Врангеля || 3661 ||  ||  
|-
| Уитерспун || Чугачские горы || 3661 || ||  
|-
| Сирис-Пик || Горы Святого Ильи || 3658+ || || 
|-
|  || Аляскинский хребет || 3639 || ||  
|-
| Хесс || Аляскинский хребет || 3639 || ||  
|-
| Те-Гранд-Парапет || Горы Святого Ильи || 3636 || ||  
|-
| Хейдон-Пик || Горы Святого Ильи || 3634—3641 || ||  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 3634 || ||  
|-
| Донна || Горы Святого Ильи || 3632 || ||  
|-
| Хоуп || Горы Святого Ильи || 3627—3640 || ||  
|-
| Рассел || Аляскинский хребет || 3557 || ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 3479 || ||  
|-
| Том-Уайт || Чугачские горы || 3411—3412 || ||  
|-
| Фореста || Горы Святого Ильи || 3353—3365 || ||  
|-
|  || Горы Святого Ильи || 3261—3277 || ||  
|-
|  || Чугачские горы || 3205 || || 
|-
|  || Горы Святого Ильи || 3150—3155 ||  ||  
|-
|  || Аляскинский хребет || 3139—3155 || ||  
|-
| Те-Мусес-Тут || Аляскинский хребет || 3139—3150 ||  ||  
|-
| Редаут ||  || 3108 ||  || <small>15 декабря 1989 года Редаут едва не стал причиной гибели 245 человек<ref>ASN Aircraft accident Boeing 747-406 PH-BFC Anchorage, AK       на сайте aviation-safety.net</ref>.</small>  
|-
| Илиамна || Чигмитские горы || 3053 ||  ||  
|-
|  || Береговой хребет || 3053 || ||  
|}

 См. также 
 География Аляски
 Список вулканов Аляски
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Самые высокие горы Аляски  на сайте nps.gov
 Горные вершины Аляски  на сайте bivouac.com
 Горные вершины Аляски высотой более 13 000 футов  на сайте peakbagger.com
 Горные вершины Аляски относительной высотой более 1500 м  на сайте ''peaklist.org

Горы
Аляска